Dyva è un duo musicale italiano formatosi negli anni ottanta, specializzato in musica Italo disco e High Energy, generi molto in voga in quel periodo.

Storia
La loro collaborazione è iniziata nel 1975, esordendo nell'ambiente musicale pop rock, ma nel 1983 hanno cambiato genere dedicandosi alla musica dance.

Oh Mama, Tonight! doveva essere il primo 12" dei Dyva ma, a causa del fallimento della casa discografica, non è stato ufficialmente pubblicato (solo un EP promo 7" version). Nel 1987, hanno pubblicato un singolo chiamato I Know con l'etichetta Technology Records. Un altro disco Cannery The Canary è stato pubblicato sulla stessa etichetta nel 1990.

All'inizio degli anni novanta, Roby e Max hanno iniziato a lavorare per la propria etichetta discografica. Da allora, hanno prodotto un molti dischi con vari artisti e hanno collaborato con molti altri musicisti. Ufficialmente Danceland Records è stata fondata nel 1997.

Nel 2003 Roby e Max hanno iniziato la collaborazione con la Flashback Records e sono tornati a produrre Dance anni 80 consolidando l'ottimo rapporto con questo genere musicale.

Attualmente il duo produce indipendentemente e collabora con varie etichette discografiche minori e maggiori.

Componenti
 Massimo Traversoni
 Roberto Calzolari

Singoli
 Oh Mama, Tonight! (1986)
 Day After Day (1986)
 I Know (1987)
 Cannery The Canary (1990)
Oh Mama, Tonight! (remix) (2003)
 Clap Again (2004)
 Memories (2005)
 Back Into The Light (2006)
 On Fire (2006)
 Please My Love (2006)
 Stay With Me Tonight (2007)
 My Love (Don't Let Me Down) (2008)
 If You're Feeling Blue (2008)
 Harsh Wind (2011)
 Joy (2011)
 Forever Love (2013)
 All The Night (2013)
 Alone Again (2015)
 Unbelievable (2015)
 Harsh Wind "The Second Album" (2016)
 Dyva (2018)
 Can't Be Free Forever (2018)
 Day After Day (2018)
 She Can't Ccome Down (2019)
 Geronimo (2020)
 Wicked Witch  (2020)
 Back To Life  (2022)
 Let It Be Love (2022)

Note

Voci correlate
Italo disco

Collegamenti esterni